Феоктист Орловский (?—1829) — архимандрит Боголюбова Владимирского монастыря Русской православной церкви,  и .

Биография

О детстве и мирской жизни Феоктиста Орловского сведений практически не сохранилось. Известно, что по окончании курса в Славяно-греко-латинской академии в 1809 году он был в ней сначала информатором французского языка, а затем учителем поэзии, географии, риторики, истории и других предметов. 

В 1814 году Феоктист Орловский поступил в монастырь и в то же время был назначен бакалавром французского языка Московской духовной академии, где с сентября 1815 года преподавал немецкий язык.

В октябре 1817 года он состоял инспектором и профессором философии в Московской духовной семинарии; 30 декабря 1817 года он был произведён в игумена и потом в архимандрита Московского Знаменского монастыря, а 19 августа перемещён в Высоцкий монастырь в Серпухове.

Назначенный в сентябре 1819 года — ректором Московской духовной семинарии, он в июне 1820 года был определён настоятелем Московского Заиконоспасского монастыря. В июле 1826 года уволен от должности ректора и перемещён в Боголюбов монастырь Владимирской епархии, где и скончался  года.

Примечания

Литература 
 

Архимандриты Русской православной церкви
Выпускники Славяно-греко-латинской академии
Преподаватели Московской духовной академии
Преподаватели Московской духовной семинарии
Ректоры Московской духовной семинарии
Персоналии:Боголюбский монастырь
Персоналии:Знаменский монастырь (Москва)
Персоналии:Высоцкий монастырь
Настоятели Заиконоспасского монастыря